Příjmení Popel nosí více osobností:

 Popel z Lobkovic – více dalších příslušníků větve šlechtického rodu Lobkoviců
 Jiří Popel z Lobkovic (asi 1551–1607/1613) – český šlechtic, nejvyšší hofmistr Českého království
 Ladislav Popel z Lobkovic – více různých osob

 Matěj Popel (1798–1865) – český lékař, ofralmolog a pedagog

 ženská varianta s přechýlením

 Jiřina Popelová (1904–1985) – česká filosofka

Česká příjmení